Каваллино () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Лечче.

Население составляет 11 846 человек (2008 г.), плотность населения составляет 539 чел./км². Занимает площадь 22 км². Почтовый индекс — 73020. Телефонный код — 0832.

Покровителем населённого пункта считается святой San Domenico.

С одноименным названием Каваллино есть сыр Убриако. Сыр из коровьего молока ещё называют «пьяный сыр» так как перед вызреванием его буквально купают в вине (мерло, каберне и др.) и зарывают на несколько дней в виноградный жмых или оборачивают им.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.cavallino.le.it

Ссылки 
http://www.comune.cavallino.le.it 
http://www.istat.it/ 
http://www.istat.it/english/